Back in the USSR bezeichnet: 

 Back in the USSR (Lied), ein Lied der Beatles
 Back in the USSR (Film), ein Spielfilm aus dem Jahr 1992
 Снова в СССР, ein Album von Paul McCartney